Койдин

Койдин — посёлок в Койгородском районе Республики Коми РФ
Койдин — сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми РФ